

Codici 
 wii – codice ISO 639-3 della lingua minidien

Console 
 Wii – console per videogiochi della Nintendo